Miejscowości Anglii:
 Winslow – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire
 Winslow – miejscowość w hrabstwie Herefordshire
Miejscowości w USA:
 Winslow – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Navajo
 Winslow – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Winslow – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Winslow – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Pike
 Winslow – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Winslow – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Winslow (ang. Winslow Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Winslow (ang. Winslow Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Winslow (ang. Winslow Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Winslow (ang. Winslow Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Winslow (ang. Winslow Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson